Котлы — бывшее подмосковное село, на территории которого находится современный район Москвы Нагорный. Делилось на Верхние и Нижние Котлы. Также в этой местности протекает река Котловка, давшая название одноименному современному соседнему району Котловка.

 Нижние Котлы — бывшая деревня, вошедшая в состав Москвы, район Нагорный.
 Нижние Котлы — название остановочного пункта Московской железной дороги в этом районе.
 Верхние Котлы — бывшая деревня, вошедшая в состав Москвы, район Котловка.